

Patronyme 

 Christian Sarron (né en 1955), pilote de vitesse moto français.
 Christine Mirabel-Sarron (1958-), psychiatre française.
 Dominique Sarron (né en 1959), pilote de vitesse et d'endurance moto français.
 Jean-Marie Sarron (1942-2014), prêtre français.

Toponyme 

 Sarron : commune française des Landes.
 Sarron : ancienne commune française de l'Oise.

Botanique 
 Sarron, nom usuel du chénopode bon-Henri (Chenopodium bonus-henricus)

Voir aussi